Druschnoje () ist der Name folgender Orte:
 Druschnoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russische Föderation, (Rüdlauken, 1938–1946 Rothöfen, Kreis Labiau, Ostpreußen),
 Druschnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russische Föderation, (Mednicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Druschnoje (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad

siehe auch:
 Druschne (Begriffsklärung)